4Kids Entertainment, Inc. (cunoscută anterior ca Leisure Concepts, Inc. și mai târziu cunoscută ca 4Licensing Corporation) a fost o companie americană de licențiere. Compania a fost anterior și o companie de producție de film și televiziune, pe care dublat anime în limba engleză-japoneză, prin subsidiara sa 4Kids Productions între 1992 și 2012; s-a specializat în achiziția, producția și acordarea de licențe de divertisment pentru copii în Statele Unite. Primul anime pe care 4Kids Productions l-a numit au fost primele opt sezoane din Pokémon care a fost difuzat pe Kids' WB! în Statele Unite. state. Compania este cel mai bine cunoscută pentru gama sa de licențe de televiziune, care a inclus francizele de anime japoneze „Pokémon”’ și „Yu-Gi-Oh!” de miliarde de dolari. De asemenea, au difuzat două blocuri de programe: Toonzai (inițial The CW4Kids) pe The CW și 4Kids TV (inițial FoxBox) pe Fox, ambele destinate copiilor. Vânzări de anunțuri Blocul 4KidsTV s-a încheiat pe 27 decembrie 2008; Blocul Toonzai/The CW4Kids sa încheiat pe 18 august 2012, care a fost înlocuit cu Saban Vortexx, care în sine a fost succedat de Litton One Magnificent Morning în 2014.

Seriale 
 The Adrenaline Project (2007-2008)
 Alien Racers (2005)
 Back to the Future: The Animated Series (2003)
 Biker Mice from Mars (2008)
 Bratz (2005-2007)
 Chaotic (2006-2010)
 Cubix: Robots for Everyone (2001-2012)
 Di-Gata Defenders (2007-2008)
 Dinosaur King (2007-2010)
 Dragon Ball Z Kai (2010-2012)
 Ellen's Acres
 Fighting Foodons (2002-2003)
 Funky Cops (2003-2004)
 F-Zero GP: Legend (2004-2005)
 Gemenii Cramp (2003-2005) 
 G.I. Joe: Sigma 6 (2005-2006)
 GoGoRiki (2008-2009)
 Huntik secrete și căutători (2009)
 The Incredible Crash Dummies (scurtmetraje)
 Kamen Rider: Dragon Knight (2008-2009)
 Kappa Mikey
 Kirby: Right Back at Ya! (2002-2009)
 Magi-nația (2008)
 Magical DoReMi (2005-2010)
 Mew Mew Power (2005-2006)
 One Piece (2004-2005)
 Pat și Stan
 Pirate Islands (2003)
 Pokémon (1998-2006)
 Pokémon Chronicles (2005)
 Pretty Cure
 Regele Shaman (2003-2005)
 RollBots (2009-2010) 
 Skunk Fu! (2008-2010)
 Sonic X (2003-2012)
 Stargate Infinity (2002-2003)
 Tai Chi Chasers (2011-2012)
 Tama și prieteni
 Țestoasele Ninja (2003-2010)
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Fast Forward (2006-2010)
 TMNT: Back to the Sewer (2008-2010)
 Ultimate Muscle (2002-2006)
 Ultraman Tiga (2002-2003)
 Viva Piñata (2006-2008)
 Winx Club (2004-2010)
 WMAC Masters (1995-2003)
 Yu-Gi-Oh! (2001-2012)
 Yu-Gi-Oh! GX (2005-2008)
 Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters (2006-2012)
 Yu-Gi-Oh! 5D's (2008-2011)
 Yu-Gi-Oh! Zexal (2011-2012)

Filme 
 Pokémon: Mewtwo contraatacă (1999)
 Pokémon: The Movie 2000 (2000) 
 Pokémon 3: The Movie (2001)
 Pokémon 4Ever (2002) 
 Pokémon Heroes (2003) 
 Pokémon: Jirachi Wish Maker (2004) 
 Yu-Gi-Oh! The Movie: Pyramid of Light (2004) 
 Pokémon: Destiny Deoxys (2005) 
 Pokémon: Lucario and the Mystery of Mew (2006) 
 Turtles Forever (2009)
 Yu-Gi-Oh!: Bonds Beyond Time (2011)

Legături externe

 4Licensing Corporation (arhivă)
 4kidsent.com (arhivă)
 

Fondări în 1970
Desființări în 2017
Companii de media din Statele Unite ale Americii